

Codici 
 xcv – codice ISO 639-3 della lingua chuvatsy

Altro 
 XCV – 95 nel sistema di numerazione romano